Синдбад-мореплавець, або Синбад - популярний персонаж арабських казок.

 Синдбад-мореплавець (мультфільм, 1944)
 Синдбад: Легенда семи морів (мультфільм)
 Синдбад: Завіса туманів (мультфільм)
 Синдбад (фільм)
 Синдбад (фільм, 1971) — угорський фільм режисера Золтана Гусарика